Dolina puede referirse a:
 Dolina (geología), un tipo de depresión o valle también llamado torca en español.
 Dolina (Vrbje), una localidad de Croacia en el ejido de Vrbje, condado de Brod-Posavina.
Alejandro Dolina (1944), escritor, músico y conductor radial argentino. 
 San Dorligo della Valle, localidad italiana en Trieste, cuya toponimia en esloveno es Dolina.

Enlaces externos